Марковите кули са средновековни крепости в Северна Македония, наречени на феодала Крали Марко. Понятието може да се отнася за:

 Маркови кули, град-крепост в покрайнините на Скопие
 Маркови кули, град-крепост и природен резерват в околностите на Прилеп
 Маркови кули, крепост в околностите на село Кожле, Скопско

Крали Марко